CX peut faire référence à :
 Coefficient de traînée (typographié «  »), un paramètre en aérodynamique ou hydrodynamique ;
 110, en chiffre romain ;
 Format Nikon CX, un format de capteur photographique ;
 Cx, un digramme de l'alphabet latin ;
 Registre CX, un registre utilisé sur les microprocesseurs Intel 8088 et dérivés.

CX est une abréviation, qui signifie :

 Cyclo-cross, une discipline cycliste ;
 Honda CX, une gamme de motocyclettes ;
 Citroën CX, un modèle de voiture ;
 Ford CX, un modèle de voiture ;
 Artère coronaire gauche, en médecine ;
 Île Christmas : 
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha 2,
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .cx,

CX est un code international pour :
 Uruguay, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs ;
 Cathay Pacific, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.

Abréviation
Code